Helmi est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Amina Helmi (né en 1970), astronome et professeure argentine
, joueur égyptien de football
 (1911-1992), joueur égyptien de football
 (née en 1978), tireuse sportive égyptienne

Prénom
Eddy Helmi Abdul Manan (né en 1979), joueur malaisien de football
Helmi Dridi (né en 1980), acteur et metteur en scène tunisien
 (né en 1983), joueur malaisien de football
 (né en 1961), présentateur de télévision indonésien
 (1903-1985), artiste américaine
Helmi Loussaief (né en 1986), joueur franco-tunisien de football
 (1933-2014), ballerine estonienne

Voir aussi
Stade Helmi Zamora, stade égyptien de football
(183635) Helmi, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom